Selce, roccia sedimentaria

Geografia

Casal Selce, località italiana nel comune di Roma

Selce, comune del distretto di Banská Bystrica
 Selce, comune del distretto di Krupina
 Selce, comune del distretto di Poltár

Selce (it.: Selze di Caporetto), frazione del comune di Tolmino
 Selce (it.: Selze di San Pietro), frazione del comune di San Pietro del Carso